Il termine Krater può riferirsi a:
un vaso greco utilizzato originariamente per mescere vino, acqua e spezie;
il nome greco indicante la coppa, ereditato dalla lingua latina come cratere;
una costellazione, nota anche come Cratere o Coppa;
un videogioco sviluppato dalla Fatshark AB.

Varianti 
Krater si traduce in lingua italiana con il termine Cratere.